Сытовка — село в Шигонском районе Самарской области в составе сельского поселения Муранка.

География 
Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на восток от районного центра села Шигоны.

История
Село основано в 1840-х годах. Основатели- выходцы из Тамбовской губернии. Управляющим от помещика графа Орлова-Давыдова был Сытов, так появилось название Сытовка. На начало 1910-х годов она насчитывала 386 человек. В советское время работали колхозы «Пламя» и «Дружба» 
.

Население 
Постоянное население составляло 30 человек (русские 80%) в 2002 году, 10 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района